Кёнджон () — 5-й правитель корейского государства Корё, правивший в 975—981 годах. Имя при рождении — Чу (). Второе имя — Чанмин ().

Посмертные титулы — Чиин сонмок мёнхе сунхи чонхё конъый Хонхва-тэван.

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Корё